Die Jugend-Softball-Europameisterschaft 2011 ist ein internationaler Softball-Wettbewerb, der vom europäischen Softballverband ESF ausgetragen wird. Die EM 2011 wird die 6. Jugend-EM sein. Die Endrunde findet vom 8. bis 13. August 2011 in Deurne, einem Stadtteil von Antwerpen, in Belgien statt. Titelverteidiger ist das Team Russlands. Spielberechtigt sind Spielerinnen, die am 1. Januar 1995 oder später geboren wurden. Nach dem Rückzug von Polen wird in zwei Gruppen zu fünf und sechs Mannschaften gespielt.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Zwischenrunde 
In der Gruppe C spielen die Ersten und Zweiten der  Vorrundengruppen um die Plätze in der Finalrunde. Der Erste und Zweite bestreiten direkt das obere Halbfinale der Page-Playoffs, der Dritte und Vierte das untere Halbfinale.

Gruppe C

Platzierungsrunde

Gruppe D 
In der Gruppe D spielen die Dritten, Vierten, Fünften und der Sechste (Gruppe A) der Vorrundengruppen um die Plätze 5 bis 11.

Finalrunde 
Unteres und oberes Halbfinale der Page-Playoffs:

Vorfinale zwischen dem Verlierer von Spiel 40 und dem Sieger von Spiel 39:

Finale:

Endplatzierung

Siehe auch 
Softball-Europameisterschaft 2011

Weblinks 
EM-Homepage des Ausrichters
EM-Homepage des europäischen Verbandes

Softballwettbewerb
Sportveranstaltung 2011
Sportveranstaltung in Antwerpen
Jugendbaseball